Il Basket Cecina è un club cestistico italiano di Cecina.
Milita ininterrottamente nel campionato di Serie B dalla stagione 2011-2012.

Storia
Il Duroplat Basket Cecina viene fondato nel 1968 e dopo aver disputato per la prima volta il campionato di Serie C nel 1978 adotta l'attuale denominazione.
Dal 2004 al 2006 prende parte al campionato di Serie B d'Eccellenza.
Nel 2011 torna a disputare la pallacanestro di carattere nazionale quando per la prima volta prende parte al campionato di Divisione Nazionale B centrando fin da subito l'obbiettivo salvezza.
Due stagioni più tardi si rende protagonista di un'ottima stagione, concludendo in quarta posizione il proprio girone e agguantando la semifinale dei play-off, poi persa contro il Derthona Basket.
Nella stagione 2014-2015 disputa il campionato di Serie B, concludendolo in seconda posizione e raggiungendo la finale dei play-off, persa contro la Mens Sana Siena.

Settore giovanile
Il settore giovanile del Cecina Basket ha prodotto, nel corso del tempo, diversi talenti di livello nazionale fra i quali il campione della Nazionale Italiana Massimo Bulleri (vincitore della medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atene 2004 e della medaglia di bronzo ad EuroBasket 2003), Giovanni Fattori (che con la Nazionale Italiana Under-20 ha preso parte agli Europei U-20 del 2005) e Lorenzo Caroti (che ha vestito le divise di tutte le selezioni giovanili azzurre dalla Nazionale Italiana Under-15 alla Nazionale Italiana Under-20).

Cronistoria

Collegamenti esterni 
 
, Lega Nazionale Pallacanestro.